Вейк-ан-Зеє 1983 — 45-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1983 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1983 у шахах